Rapid City kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rapid City, Manitoba, ort,

USA 

 Rapid City (ort i USA, Michigan), Kalkaska County, 
 Rapid City (countyhuvudort), South Dakota, Pennington County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar